Émile Duplat (1880-1945), un amiral français
 François Duplat (1945-), un producteur français de cinéma et de télévision. 
 Jean-François Duplat de Monticourt, un  librettiste d'opéra français actif du .